Надежда Ивановна Косьяненко () ― советский работник сельского хозяйства, звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в 1912 году.

Сведений о точной полной дате и месте рождения нет.

На момент награждения работала звеньевой колхоза «Красный водник» Азовского района Ростовской области.

Умерла в 1980 году.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1951 года за получение высоких урожаев хлопка в 1950 году на неполивных землях при выполнении колхозом обязательных поставок по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работы МТС и обеспеченности семенами всех культур для весеннего сева 1951 года, звеньевой колхоза «Красный водник» Надежде Ивановне Косьяненко, получившей  на площади  было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также награждена медалями.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда Ростовской области

Литература 
 Герои Труда Дона: к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда». Биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов н/Д, 2008.

Примечания

Ссылки 
 
 КОСЬЯНЕНКО НАДЕЖДА ИВАНОВНА